VUV – codice valutario ISO 4217 del Vatu di Vanuatu, valuta delle Vanuatu